LAlopeconès o Alopeconnès (en grec antic Ἀλωπεκόννησος "Alopekónnesos") era una ciutat de l'antiga Grècia, situada a la costa occidental del Quersonès Traci. Era una colònia dels eolis, i es creia que el seu nom derivava de què els colons van ser dirigits per un oracle que els va indicar que s'establissin en un lloc on veiessin una guineu (άλωπηξ) amb la seva cria, segons diuen Esteve de Bizanci i Pomponi Mela.

Al , durant l'ascens de Macedònia, es van aliar amb Atenes, segons Titus Livi.

Referències

Bibliografia 
 Discursos polítics, volum 7 per Demòstenes

Colònies gregues